Шилі́к () — село у складі Отирарського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр Шиліцького сільського округу.

Населення — 1603 особи (2009; 1590 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Отирарського району
Села Туркестанської області